Struna ist der Familienname folgender Personen:

 Aljaž Struna (* 1990), slowenischer Fußballspieler
 Andraž Struna (* 1989), slowenischer Fußballspieler